

Niemcy 
 Dargen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Dargiń

Rosja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lunino